Erlandsson är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt.
Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2016 ger följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Erlandsson 6 700
 Erlandson 77
 Erlansson 40
 Erlanson 13
 Erlandzon 7
Totalt blir detta 6 827 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Erlands son.

Personer med efternamnet Erlandsson eller med varianter av detta namn
 Adrian Erlandsson (född 1970), metal-trummis
 Albin Erlandzon (1886–1967), skådespelare
 Anna Erlandsson (född 1956), filmskapare och tecknare
 Axel Erlandson (1884–1964), svensk-amerikansk lantbrukare och trädskulptör
 Bengt Erlandsson känd som "Big Bengt" (1922–2016), skaparen av western-temaparken High Chaparall
 Bengt Erlandsson (polis) (1924–2003), länspolismästare i Göteborgs och Bohus län 
 Britt-Lis Erlandsson-Seldinger (1920–2009), konstnär och illustratör
 Charlotte Erlanson-Albertsson (född 1947), professor i medicinsk och fysiologisk kemi
 Christer Erlandsson (född 1946), socialdemokratisk politiker
 Daniel Erlandsson (född 1976), metal-trummis
 Elis Erlandsson, flera personer
 Elis Erlandsson (bankman) (1872–1951), bankman och personhistoriker
 Elis Erlandsson (präst) (1884–1965), präst och psalmförfattare
 Eric Erlandson (född 1963), amerikansk rockgitarrist
 Erling Erlandsson (1929–2011), skidhoppare
 Eskil Erlandsson (född 1957), centerpartistisk minister
 Hans Erlandsson (1877–1973), konservator och konstnär
 Ingemar Erlandsson (1957–2022), fotbollsspelare
 Israel Erlandsson (död omkring 1332), dominikanmunk och biskop i Västerås
 Johny Erlandsson, (född 1955), fotbollsspelare
 Karin Erlandsson (född 1978), finländsk journalist och författare
 Lars Gunnar Erlandson (född 1939), journalist
 Manfred Erlandsson (född 1999), Youtube-profil
 Martin Erlandsson (född 1974), golfare
 Mikael Erlandsson (född 1963), musiker
 Olof Erlandsson (1845–1916), teckningslärare
 Per Erlandsson, flera personer
 Per Erlandsson (militär) (1877–1952), överste
 Per Erlandsson (politiker) (1590–1682), riksdagsman och bonde från Småland
 Ragnar Erlandsson (född 1941), åländsk politiker
 Seth Erlandsson (född 1941), luthersk bibelforskare
 Sture Erlandsson (1926–1995), officer i Flygvapnet
 Sven Erlandsson (1768–1853), bonadsmålare
 Theodor Erlandsson (1869–1953), kulturhistoriker och museiman
 Tim Erlandsson (född 1996), fotbollsmålvakt
 Åsa Erlandson, journalist och författare
 Åsa Maria Erlandsson (född 1974), cyklist

Kronologiskt sorterad lista
 Israel Erlandsson (död omkring 1332), dominikanmunk och biskop i Västerås
 Per Erlandsson (politiker) (1590–1682), riksdagsman och bonde från Småland
 Sven Erlandsson Ehrenflycht (16–1700-tal), krigskommissarie
 Sven Erlandsson (1768–1853), bonadsmålare
 Theodor Erlandsson (1869–1953), kulturhistoriker och museiman
 Elis Erlandsson (bankman) (1872–1951), bankman och personhistoriker
 Per Erlandsson (militär) (1877–1952), överste
 Hans Erlandsson (1877–1973), konservator och konstnär
 Axel Erlandson (1884–1964), svensk-amerikansk lantbrukare och trädskulptör
 Elis Erlandsson (präst) (1884–1965), präst och psalmförfattare  
 Britt-Lis Erlandsson-Seldinger (1920–2009), konstnär och illustratör
 Bengt Erlandsson känd som "Big Bengt" (1922–2016), skaparen av western-temaparken High Chaparall
 Bengt Erlandsson (polis) (1924–2003), länspolismästare i Göteborgs och Bohus län 
 Sture Erlandsson (1926–1995), officer i Flygvapnet
 Erling Erlandsson (1929–2011), skidhoppare
 Lars Gunnar Erlandson (född 1939), journalist
 Ragnar Erlandsson (född 1941), åländsk politiker
 Seth Erlandsson (född 1941), luthersk bibelforskare
 Christer Erlandsson (född 1946), socialdemokratisk politiker
 Charlotte Erlanson-Albertsson (född 1947), professor i medicinsk och fysiologisk kemi
 Anna Erlandsson (född 1956), filmskapare och tecknare
 Eskil Erlandsson (född 1957), centerpartistisk minister
 Ingemar Erlandsson (1957–2022), fotbollsspelare
 Eric Erlandson (född 1963), amerikansk rockgitarrist
 Mikael Erlandsson (född 1963), musiker
 Adrian Erlandsson (född 1970), metal-trummis
 Åsa Erlandson, svensk journalist och författare
 Martin Erlandsson (född 1974), golfare
 Åsa Maria Erlandsson (född 1974), cyklist
 Daniel Erlandsson (född 1976), metal-trummis
 Karin Erlandsson (född 1978), finländsk journalist och författare
 Tim Erlandsson (född 1996), fotbollsmålvakt

Se även 
 Erlandsen

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn